Aigaion steht für:

 Aigaion (Mythologie), griechischer Gott der Meeresstürme
 Aigaion (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des Königs Lykaon
 ein griechisches Fährschiff, siehe Artevelde (Schiff, 1959)#Ägäis-Fähre

Siehe auch:
 Aegaeon